

Zoologie
L'adjectif simien se rapporte aux singes.

On a longtemps analysé l'ordre des Primates en :
 Prosimien : les lémuriens et les tarsiers, antérieurs aux singes,
 Simiens : les singes (avec une queue),
 Hominoïdes : les hominidés ou hominiens et les « singes anthropomorphes » (sans queue).

Cette vision n'a plus cours, les prosimiens ou les singes étant des entités paraphylétiques.

Les singes sont phylogénétiquement liés aux hominidés ; ils constituent ensemble le clade des Anthropoidea ou Simiiformes.

Autre sens de Simien :

Toponymes
Simien (aussi transcrit sous la forme de Sémien ou Simen) est un terme qui est inclus dans un certain nombre de toponymes en Éthiopie, il signifie "Nord".
 Stricto sensu, la région historique du Simien correspond à la région montagneuse (monts Simien) près de Debarq, au Nord de Gondar et du Lac Tana, et recoupe l'ancienne subdivision du Simen (awraja), l'actuelle zone du Semien Gondar et le Parc national du Simien.
 D'autres zones comportent le même terme, notamment le Semien Wollo (zone) ou le Semien Omo (zone).
 Il peut également se référer au Royaume du Simien, une entité politique historique du peuple Beta Israël.

Homonymes

 Jean-Louis Simien (1736-1803), général de brigade français.
 Wayne Simien (1983-), joueur américain de basket-ball .

Voir aussi 
 Aide simienne

Homonymie de patronyme